NGMA steht für:
 Intel-Core-Mikroarchitektur
 Flugplatz Maiana (ICAO-Code)

Abkürzung